Сезон ФК «Леганес» 2018—2019 - сезон футбольного клубу Леганес у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім Ла-Ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей.

Гравці

Резервна команда

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 18 травня 2019

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравець, який цього сезону грав за команду, або був заявці на матч, але потім пішов в оренду або перейшов до іншого клубу
|-

|-
|}

Примітки 

Сезони ФК «Леганес»
Леганес